Ahet több ókori egyiptomi szó magyaros átírása is. A legismertebbek:

 Ahet (3ḥ.t), az ókori egyiptomi naptár szerint az áradás évszakja;
 Ahet (3ḫ.t), melyet gyakran fényhegynek vagy horizontnak fordítanak; a napfelkelte, illetve a napnyugta pontja; előfordul tulajdonnevekben is, úgymint:
 Hór-em-ahet; a gízai Nagy Szfinx egyiptomi neve;
 Ré-harahti, „Ré, a két horizont Hórusza”; a napisten egyik neve (az ahti az ahet duális alakja);
 Ahet Hufu („Hufu fényhegye”), a Hufu-piramis óegyiptomi nyelven;
 Dzseszer-ahet („szent fényhegy”), III. Thotmesz idején épült templom;
 Ahet-Aton („Aton fényhegye”), egykori város, Ehnaton fáraó építtette; rövid ideig Egyiptom fővárosa, az Aton-kultusz központja.

A két ahet szó az egyiptomi nyelvben nem esett egybe, a ḥ és a ḫ két eltérő hangot jelöl.

Források

További információk
 Akhet – Horizont, vagy Fényhegy?

Ókori Egyiptom